Le tournoi de Gstaad 2012 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
 L'Espagnol Marcel Granollers, tête de série  et tenant du titre, est éliminé dès le  par le Polonais Łukasz Kubot.
 Thomaz Bellucci remporte le titre grâce à sa victoire acquise en finale sur Janko Tipsarević (6-7, 6-4, 6-2). Le Brésilien, déjà vainqueur du tournoi en 2009, décroché ainsi son troisième trophée sur le circuit professionnel.
 En double, les Espagnols Marcel Granollers et Marc López se sont défaits en finale de Robert Farah et Santiago Giraldo.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Special exempt (exemption spéciale)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2012
Sport en Suisse en 2012
Gstaad
Tennis en juillet 2012